Petrov může být:

lidská sídla
 1. Petrov (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 2. Petrov (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 3. Petrov (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ
 4. Petrov nad Desnou – obec v okrese Šumperk
 5. Petrov (vojenský újezd Boletice) (Peterbach) – bývalá vesnice na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov
 6. Petrov (vojenský újezd Hradiště) (Petersdorf) – bývalá vesnice na území vojenského újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary

pojmenování spojená s Brnem
 7. Petrov (Brno) – kopec s katedrálou sv. Petra a Pavla ve středu Brna
 Katedrála svatého Petra a Pavla na kopci Petrov ve středu Brna – národní kulturní památka zobrazená na reversu české mince v hodnotě 10 Kč
 Nakladatelství Petrov – bývalé brněnské knižní nakladatelství, původně zaměřené na křesťanskou literaturu
 Rádio Petrov – brněnská rozhlasová stanice
 pojmenování dálkového vlaku vyjíždějícího z Brna (dříve noční rychlík Brno – Košice, nyní vlak EuroCity Brno – Budapest)

příjmení osob
 viz Petrov (příjmení)

jiný význam
 Petrov (planetka) – planetka objevená v observatoři Krym–Naučnyj

Související články 
 Petrof
 Petrovany
 Petrovice
 Petrovce
 Petrovka
 Petrovsko
 Petrovske
 Petrová
 Petrovo
 Petrovac

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno